L'edizione 1961-1962 della Lega Nazionale A vide la vittoria finale del Servette. Capocannoniere del torneo fu Jacques Fatton (Servette), con 25 reti.

Stagione

Novità 
Dalla Lega Nazionale A 1960-1961 sono stati retrocessi in Lega Nazionale B il Winterthur e il Chiasso, mentre dalla Lega Nazionale B 1960-1961 sono stati promossi il Lugano e lo Sciaffusa.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Svizzera e qualificata in Coppa dei Campioni 1962-1963
      Vincitore della Coppa Svizzera 1961-1962 e qualificato in Coppa delle Coppe 1962-1963
      Retrocesse in Lega Nazionale B 1962-1963.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Classifica marcatori

Verdetti finali 
 Servette Campione di Svizzera 1961-1962 e qualificato alla Coppa dei Campioni 1962-1963.
 Losanna vincitore della Coppa Svizzera 1961-1962 e qualificato alla Coppa delle Coppe 1962-1963.
 Sciaffusa e Friburgo retrocesse in Lega Nazionale B.

Note

Bibliografia 
 Gazette de Lausanne, annate 1961 e 1962;
 Gazzetta Ticinese, annate 1961 e 1962;
 Popolo e Libertà, annate 1961 e 1962;
 Archivio storico del L'Express, annate 1961 e 1962;
 Archivio storico del L'Impartial, annate 1961 e 1962;
 Archivio storico del Le Temps, annate 1961 e 1962;

Collegamenti esterni 
 
 
  Archivio digitalizzato de "L'Express".
  "Gazzetta Ticinese", archivio digitalizzato su cbt.ti.ch. (richiede plugin DjVu per la lettura delle pagine).
  Archivio digitalizzato de "L'Impartial".
  
  

Calcio nel 1961
Calcio nel 1962
1961-1962